Jetstar steht für:

 Jetstar Airways, eine australische Fluggesellschaft 
 Jetstar Asia Airways, eine Fluggesellschaft aus Singapur 
 Jetstar Japan, eine japanische Fluggesellschaft
 Jetstar Pacific Airlines, eine vietnamesische Fluggesellschaft 
 Lockheed L-1329 JetStar, ein ziviles und militärisches Geschäftsreiseflugzeug aus den USA.